Президент Республики Кения (, ) — глава государства Республики Кения.

Обзор 
В соответствии с Конституционной поправкой 1964 года, провозглашающей Республику Кения, президент заменил монарха в качестве главы государства и непосредственно возглавил правительство страны в качестве главы исполнительной власти. Президент был первоначально избран Палатой представителей Кении, а после слияния Палаты представителей и Сената в однопалатную Национальную ассамблею, — Национальной ассамблеей на пятилетний срок. Был установлен пост вице-президента для временного замещения вакантного президентского поста, на срок не более 90 дней, до проведения новых выборов.

После вступления в силу Конституции 1969 года система выборов президента Национальной ассамблеей была заменена прямыми выборами по системе системе относительного большинства, однако кандидатом в президенты мог выступать только действующий депутат Национальной ассамблеи. Предлагаемые им министры должны были быть также её депутатами и получить её одобрение. Ассамблея могла быть распущена президентом, но могла и выразить вотум недоверия правительству.

С введением в силу Конституции 2010 года была утверждена современная система с двумя турами прямых выборов президента. Пост вице-президента был отменён с введением поста заместителя президента, который в случае вакантного поста президента принимает его полномочия на оставшийся срок в полном объёме до очередных выборов. Требование назначения на министерские посты депутатов Национальной ассамблеи также было исключено.

Полномочия 
Согласно Конституции, законодательная власть определяется Парламентом, состоящим из Президента и Национального собрания.

Исполнительную власть осуществляет Президент Кении, который возглавляет Кабинет министров.

Отдельными полномочиями Президент:
 назначает и освобождает от должности министров,
 назначает Верховного судью и судей Апелляционного суда,
 является Главнокомандующим Вооружённых сил Кении.

Список президентов

Диаграмма пребывания в должности

Президентские штандарты

См. также 
 Заместитель президента и вице-президент Кении
 Список премьер-министров Кении
 Генерал-губернатор Кении

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Президента Республики Кения 
 Список руководителей Кении на worldstatesmen.org  
 Выборы в Кении на africanelections.tripod.com  

Кения
Списки:Кения
Государственное устройство Кении